«Ренфилд» () — будущий американский комедийный фильм ужасов, очередная экранизация романа Брэма Стокера «Дракула». Главные роли в нём сыграют Николас Холт и Николас Кейдж. В США фильм выйдет	14 апреля 2023 года.

Сюжет 
Главный герой картины — Ренфилд, приспешник графа Дракулы, мечтающий о вечной жизни.

В ролях 
 Николас Холт — Ренфилд
 Николас Кейдж — Дракула
 Аквафина — Ребекка Куинси
 Бен Шварц — Тедди Лобо, гангстер
 Шохре Агдашлу — Элла, криминальный босс
 Эдриан Мартинес — Крис Маркос
 Уильям Рэгсдейл — пожилой священник

Производство 
Режиссёром картины стал Крис Маккей, сценарий написал Райан Ридли. В число продюсеров вошли Маккей, Роберт Киркман, Дэвид Алперт, Брайан Ферст, Шон Ферст, Саманта Нисенбойм.

Примечания

Ссылки 

Фильмы о вампирах
Фильмы Криса Маккея